Satz von Liouville steht für:
 Satz von Liouville (Funktionentheorie) für ganze Funktionen
 Satz von Liouville (Differentialgeometrie) zur Berechnung der geodätischen Krümmung von Flächenkurven
 Satz von Liouville (Differentialalgebra) zur Charakterisierung von elementar integrierbaren Funktionen
 Satz von Liouville (Physik) in der theoretischen Mechanik

Siehe auch:
 Liouvillesche Formel